Qaarsoq bezeichnet:
 Qaarsoq (Qaqortoq), Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qaarsoq (Upernavik), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qaarsoq (Berg, Alanngorsuaq) (Rødtop), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qaarsoq (Berg, Oqaatsormiut), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qaarsoq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaarsoq (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaarsoq (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland